El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1972 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Llegaron 25 equipos a la fase final, disputándose la Final Four en el Memorial Sports Arena de Los Ángeles, California.

Los ganadores fueron por sexto año consecutivo, y octavo título en nueve convocatorias, el equipo de la Universidad de California, Los Ángeles, derrotando en esta ocasión en la final a la Universidad Estatal de Florida.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East region

Mideast region

Midwest region

West region

Final Four

Tercer y cuarto puesto

Final Four

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com

Baloncesto en 1972
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA